

Sigle 
 Ferrovie del Nord Barese – ferrovia locale italiana
 First National Bank – banca namibiana
 First National Bank – banca sudafricana
 Food Not Bombs – movimento internazionale di protesta contro povertà e guerra
 Front nouveau de Belgique – partito politico belga

Sport 
 FNB Stadium – stadio polivalente in Sudafrica